Arete de Siracusa (s. V-IVaC), princesa siracusana filla de Dionís el vell
 Arete (filla d'Aristip), filla d'Arístip de Cirene i mare d'Arístip 
 Arete (filla de Rexènor)